Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Albion в честь Альбиона, — древнее название Англии:

 HMS Albion — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1763. Превращен в плавучую батарею в 1794; разбился в 1797.
 HMS Albion — 22-пушечный вооруженный шлюп. Бывший торговый, нанят флотом между 1793 и 1794, целиком закуплен в 1798. Продан в 1803.
 HMS Albion — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1802. Переведен на рейдовую службу с 1831; разобран в 1836.
 HMS Albion (1802) — 6-пушечный куттер; исключен из состава флота в 1808.
 HMS Albion (1808) — 6-пушечный куттер; исключен из состава флота в 1812.
 HMS Albion — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1842; переделан в винтовой в 1861; разобран в 1884.
 HMS Albion — додредноутный линкор типа Canopus спущен на воду в 1898 продан в 1919.
 HMS Albion — авианосец типа Centaur; спущен на воду в 1947. Переделан в десантный вертолетоносец в 1962; продан в 1973, в том же году перепродан и разделан на металл.
 HMS Albion — десантно-вертолетный корабль-док типа Albion; спущен на воду в 2001, на 2011 год в строю.

См. также 
 Albion II, вооруженный траулер реквизирован в 1915; потоплен на мине в 1916.
 Albion II, Бристольский колесный пароход; использовался как тральщик в 1915.
 Albion III, паровая яхта, реквизирована с 1916 по 1919.